Sandeben ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Sandeben (Gemeinde St. Leonhard), Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Sandeben (Pass) (1257 m), Passhöhe zwischen Kniepaß und Kraubathgraben, Seckauer Tauern, Steiermark